Drive kan syfta på:
Drive (film, 1998) – en amerikansk film från 1998
Drive (film, 2011) – en amerikansk film från 2011
Drive (golf) – en golfterm
Google Drive – en webbtjänsten